Nyland désigne :

 La ville finlandaise d'Uusimaa par son nom suédois.
 La localité suédoise de Nyland dans la commune d'Örnsköldsvik.
 La localité suédoise de Nyland dans la commune de Kramfors.
 Le quartier norvégien de Nyland dans la capitale Oslo.

Homonymie de localités